Босански се може односити на:

 припадност Босни као географској области
 припадност Босни и Херцеговини као држави
 припадност Босанцима као становницима Босне (у ужем смислу) или Босне и Херцеговине (у ширем смислу)
 Босански – презиме
 босански језик – бошњачки назив за бошњачки језик

Види још 
 Босанка (вишезначна одредница)
 Босанац (вишезначна одредница)
 Босанци (вишезначна одредница)